(popis nepotpun)

Legenda:

Vidi
Hrvatski streljački savez

Izvori

 
 
Športski popisi